Парраль - топонім:

 Парраль (Чилі)
 Парраль (Мексика)

Див також 
 Ель-Парраль